Seznam korpusov z zaporedno številko 27.

Seznam 
 Pehotni
 27. strelski korpus (ZSSR)
 27. korpus (Wehrmacht)
 27. rezervni korpus (Nemški imperij)
 27. korpus (Ruski imperij)
 27. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 27. mehanizirani korpus (ZSSR)
 27. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi